Miejscowość w Wielkiej Brytanii:
 Sandwich – miasto w Anglii, w hrabstwie Kent
Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Sandwich – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie DeKalb
 Sandwich – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Carroll
 Sandwich – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Barnstable
 Sandwich – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Barnstable
Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Sandwich (ang. Sandwich Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie DeKalb
 Sandwich (ang. Sandwich Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Barnstable
 Sandwich (ang. Sandwich Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Carroll
Inne:
 Earl of Sandwich – tytuł noszony przez głowę jednej z linii rodu Montagu
 John Montagu, Earl of Sandwich (ur. 1718, zm. 1792) – brytyjski arystokrata i polityk, był wynalazcą trójkątnej kanapki z paru warstw chleba znanej jako sandwich.
 Sandwich Islands – starsza nazwa Wysp Hawajskich
 Sandwich Południowy – brytyjskie terytorium zamorskie na południe od Falklandów, na południowym Atlantyku
 Rów Sandwichu Południowego – rów oceaniczny na południowym Atlantyku, w pobliżu wysp Sandwich Południowy
 sandwich (sandwicz) – rodzaj kanapki